Het OFC Olympisch kwalificatietoernooi (ook Oceanisch kampioenschap onder 23 genoemd) voor het voetbaltoernooi van de mannen op de Olympische Spelen van 2020 werd gehouden van 21 september tot 5 oktober 2019. Namens de OFC mag 1 land deelnemen hieraan. Aan dit kwalificatietoernooi doen 8 landen mee. Nieuw-Zeeland won het toernooi door in de finale met 5–0 van de Salomonseilanden te winnen. Daarmee kwalificeert Nieuw-Zeeland zich voor de Olympische Zomerspelen van 2020.

Groepsfase

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Halve finale

Troostfinale

Finale

Voetbal op de Olympische Zomerspelen 2020
OFC Olympisch kwalificatietoernooi voetbal voor mannen
Voetbal in Fiji
Voetbal in 2019
Sportevenement in Fiji